Гвюдмюндссон () — часть исландского личного имени, обычно воспринимаемая как фамилия. У исландцев, за редкими исключениями, нет фамилий; часть имени, заканчивающаяся на «‑сон» или «‑доуттир», является не фамилией, а отчеством. По отчеству обращаться к исландцам не принято; указанных ниже лиц правильно называть по первой части имени: Триггви, Сигюрдюр и т. п.

Известные носители:
 Альберт Гвюдмюндссон (1923—1994) — первый исландский профессиональный футболист, министр финансов и промышленности Исландии.
 Альберт Гвюдмюндссон (род. 1997) — исландский футболист.
 Магнус Гвюдмюндссон (1879—1937) — и. о. премьер-министра Исландии в 1926 году.
 Сигюрдюр Гвюдмюндссон (1833—1874) — известный исландский художник.
 Триггви Гвюдмюндссон (род. 1974) — исландский футболист.